Wiegmann kan som auktorsförkortning betyda:

 Arend Friedrich August Wiegmann
 Brian M. Wiegmann
 Arend Joachim Friedrich Wiegmann

Robotskapade auktorsförkortningar